Ravinia steht für:

 eine Gemeinde im Charles Mix County in South Dakota, USA
 einen Ortsteil der Stadt Highland Park (Illinois), USA
 ein Freiluft-Musikfestival in Highland Park (Illinois), USA, siehe Ravinia Festival
 eine Gattung der Fleischfliegen